Claudio Fossati, figlio di Ivano, musicista
Claudio Fossati, fisioterapeuta della Nazionale di rugby italiana